Кульбаки — задні сідельні переметні сумки, що кріпилися на спині тварини.

Кульбаки — назва населених пунктів:

Білорусь 
 Кульбаки — село в Гродненському районі Гродненської области.

Росія 
 Кульбаки — село в Глушковському районі Курської області.
 Кульбаки, або Великі Кульбаки — колишній хутір Діамантів, а нині околиця села Драгунське в Бєлгородському районі Бєлгородської області РФ.